Башма́к — многозначный термин:

Изделия 
 Башмак — ботинок или полуботинок, например, деревянный башмак.
 Башмак (строительство) — железная оковка, которой обиваются заостренные концы свай при забивке их в твердых или щебенистых грунтах.
 Башмак — приспособление на фотоаппарате или видеокамере, предназначенное для присоединения фотопринадлежностей (фотовспышка, дальномер, видоискатель).
 Башмак — устройство, непосредственно примыкающее к контактной сети, составляющее верхнюю часть штангового токоприемника троллейбуса или трамвая.
 Тормозной башмак — приспособление для торможения и закрепления рельсового подвижного состава.
 Башмак противооткатный — приспособление для предотвращения самопроизвольного движения автотранспортных средств на наклонных участках дороги.
 Башмак сбрасывающий — устройство применяемое на железной дороге для провоцирования схода подвижного состава в случаях самопроизвольного или неконтролируемого его движения.
 Башмак накатной — устройство применяемое на железной дороге для подъёма сошедшего с рельсов подвижного состава обратно на рельсы.

Топоним 
 Башмак — село в Ленинском районе Еврейской автономной области.
 Башмак — прежнее название посёлка Рунное в Сакском районе Республики Крым.

Персоналии 
 Башмак, Яков Васильевич (более известен под фамилией Баш; 1908—1986) — советский писатель и драматург.

См. также 
 Крестьянский башмак — название тайных боевых крестьянских союзов в юго-западной Германии в XV—начале XVI вв. Их знамя с изображением башмака было символом крестьянской борьбы против гнёта землевладельцев и князей.
 Башмаки (значения)

Примечания